Szlaki komunikacyjne
 E70 – europejska droga wodna
 E70 – europejska droga samochodowa

 Pojazdy mechaniczne
 BMW E70 – samochód osobowy marki BMW
 Toyota Corolla E70 – samochód osobowy marki Toyota

 Inne
 Nokia E70 – model telefonu komórkowego